Лига Кариока 2000 () — 99-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Кубок Гуанабара

Трофей Рио

Третья фаза (Финал)

Ссылки 
 Лига Кариока 2000 на rsssf.com

2000
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2000 году